Foi à 50ª temporada da Ligue 1 Professionnelle da Argélia  desde a sua criação em 1962. Um total de 16 equipes disputaram o campeonato, com  ES Sétif como o atual bi-campeão consecutiva.

À temporada foi marcada pela tragédia , com à morte do atacante camaronês Albert Ebossé , o jogador, que não resistiu a uma pedrada recebida de torcedores após a derrota de sua equipe, JS Kabylie, para o USM Alger.

Às equipes promovidas a partir de 2012–13 Liguei Professionnelle 2 , CRB Aïn Fakroun, MO Béjaïa e RC Arbaâ  disputaram pela primeira vez na história a 1° divisão argelina.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados para à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

 JS Kabylie foi suspensa pela CAF por dois anos devido à morte de Albert Ebossé Bodjongo durante a sua partida em casa contra o USM Alger . Em 11 de fevereiro de 2015, o TAS anulou a suspensão. No entanto, o seu substituto MC El Eulma continuou a representar a Argélia na Liga dos Campeões da CAF de 2015.
 USM El Harrach classificou para a fase preliminar da Copa das Confederações da CAF ao terminar em quarto lugar na Ligue 1 da Argélia de 2013–14 , mas devido à penalidade imposta pela CAF após a desistência da Liga dos Campeões da CAF de 2014, não conseguiu participar.
RC Arbaâ teria qualificado para a fase preliminar da Copa das Confederações da CAF, terminando em sétimo lugar na Liga , após a eliminação do USM El Harrach, mas não puderam participar porque não foram aprovadas pela CAF como uma equipe profissional.

Artilheiros

melhores marcadores

Campeão

Veja Também
Liga argelina Professionnelle 1
Copa da Argélia

Notas e Links 
 Campeonato Argelino de Futebol - fifa.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Argélia